„Nora” se poate referi la : 
 Forma prescurtată a prenumelui feminin Eleonora
 Nora, Suedia, oraș în Suedia
 Nora, Italia, oraș antic de pe insula Sardinia, Italia
 Nora (783), un asteroid
 Un afluent al lui Nalón din Spania
 Un afluent al fluviului Volga
 Numele unui film din 2000 în regia lui Pat Murphy
 Radio NORA, un post radio în Schleswig-Holstein
 Nora sau Balada zânei de la Bâlea-Lac,  proză a scriitorului Mircea Nedelciu
 Nume de persoane
 Nora Cecilia Rebreanu, senator român
 Nora Iuga, poetă română 
 Nora Marta Țărnea, deputat român
 Nora Balling (Nora Anders), fotomodel german
 Nóra Edöcsény, atletă maghiară
 Nóra Görbe, actriță și cântăreață maghiară
 Nora-Jane Noone, actriță irlandeză
 Nora Tschirner, actriță și moderatoare germană
 Nora Zehetner, actriță americană

Vezi și 
 
 

Prenume feminine românești